Валентин Фёдорович Козачко́в (2 февраля 1934, Одесса — 24 декабря 2012, там же) — советский и украинский киноактёр и кинорежиссёр, заслуженный деятель искусств Украины.

Биография 
Валентин Фёдорович Козачков родился 2 февраля 1934 года в Одессе. Учился в Оренбургском педагогическом институте (ныне Оренбургский государственный педагогический университет). В 1966 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская Ю. Геники и А. Шишкова) и работал режиссёром Одесской киностудии. Кроме этого, много снимался в кино и телесериалах. Его наиболее известные роли в сериалах «Ликвидация», «Счастье по рецепту», «Женская логика-2».

Умер 24 декабря 2012 года в Одессе.

Награды 
 Заслуженный деятель искусств Украины (1999).

Фильмография

Актёр 
  — Товарищ песня — часовщик Яша
  — Тихая Одесса — эпизод (в титрах — В. Казачков)
  — «Тигры» на льду — милиционер с перевязанной щекой
  — Среди серых камней — эпизод
  — Топинамбуры — эпизод (нет в титрах)
  — Дежа вю — Шлём Абрам Семёнович, еврей-кооператор из Владивостока
 1989 — Светлая личность — сотрудник «КЛООПа», сосед по коммуналке
  — Пустыня — первосвященник Каиаф
  — Воздушные пираты (Украина) — пассажир, который просил лететь в Тель-Авив
 1992 — Ребёнок к ноябрю (Украина) — эпизод
 1992 — Чувствительный милиционер (Украина, Франция) — эпизод
  — Анекдотиада, или История Одессы в анекдотах
 1994 — Увлеченья (Украина, Россия) — игрок на ипподроме
  — Сочинение ко Дню Победы — пассажир самолёта, старый друг Маргулиса
  — Женская логика 2 — эпизод
  — Дружная семейка (22-я серия «Быстрый Джонни») — Трахтенберг
  — Золотой телёнок (2-я серия) — старичок на лавке  (нет в титрах)
 2005 — Мальчишник, или Большой секс в маленьком городе — дядя Сеня
  — Иван Подушкин. Джентльмен сыска (фильм 2 «Бриллиант мутной воды») — Гергиади
 2006 — Счастье по рецепту — Лев Борисович
  — Ликвидация — председатель комиссии по усыновлению
  — Мелодия для шарманки (Украина) — эпизод
  — Буду помнить — Пекарский (в титрах — Казачков)
  — Ласточкино гнездо — папа Георгия Михайловича
 2011 — Охотники за бриллиантами — Изя Полонский
  — Одесса-мама («Жемчужина у моря»; Украина) — эпизод

Режиссёр 
  — Песня-пароль (из киноальманаха «Товарищ песня»)
  — Если есть паруса
  — Валерка, Рэмка +…
  — «Тигры» на льду
  — Мушкетёры 4 «А»
  — Посылка для Светланы
  — Мальчишки ехали на фронт
  — Волшебный круг
  — Солдатки
  — Казаки-разбойники
  — Золотые туфельки
  — Топинамбуры

Примечания

Литература 
 Спілка кінематографістів України. К., 1985. — С.74.

Ссылки 
 Валентин Козачков. Биография на сайте kino-cccp
 Valentin Kozachkov — IMDb

Выпускники ВГИКа
Члены Союза кинематографистов СССР
Персоналии:Одесская киностудия